Сен-П'єрр-ла-Рош () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 125 км на південь від Ліона, 10 км на південь від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-П'єрр-ла-Рош на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-П'єрр-ла-Рош на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-П'єрр-ла-Рош на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-П'єрр-ла-Рош на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-П'єрр-ла-Рош на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ардеш